Híradósok – Ken Finkleman kanadai sorozata 1996 és 2005 között
Híradósok – Aaron Sorkin HBO-sorozata